Логиново — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Логиново — деревня в Бабаевском районе.
 Логиново — деревня в Андреевском сельском поселении Вашкинского района.
 Логиново — деревня в Васильевском сельском поселении Вашкинского района.
 Логиново — деревня в Грязовецком районе.
 Логиново — деревня в Сокольском районе.
 Логиново — деревня в Устюженском районе.
 Логиново — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Логиново — деревня в Комсомольском районе.
 Логиново — деревня в Тейковском районе.

Костромская область 
 Логиново — деревня в Буйском районе.
 Логиново — деревня в Галичском районе.
 Логиново — деревня в Островском районе.

Ленинградская область 
 Логиново — деревня в Бокситогорском районе.
 Логиново — деревня в Волховском районе.

Московская область 
 Логиново — деревня в Можайском районе.
 Логиново — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Логиново — деревня в Солнечногорском районе.

Псковская область 
 Логиново — деревня в Пустошкинском районе.

Новгородская область 
 Логиново — деревня в Любытинском районе.

Пермский край 
 Логиново — деревня в Верещагинском районе.
 Логиново — деревня в Юсьвинском районе.

Свердловская область 
 Логиново — село в Белоярском городском округе.

Тверская область 
 Логиново — деревня в Бологовском районе.
 Логиново — деревня в Кашинском районе.
 Логиново — деревня в Молоковском районе.

Ярославская область 
 Логиново — деревня в Тутаевском районе.